Trunks, un personnage de Dragon Ball Z.
 Trunks, un groupe de rock français.